Gasconade Township bezeichnet folgende Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gasconade Township (Laclede County, Missouri)
 Gasconade Township (Wright County, Missouri)